Hiro hace referencia a varios artículos:

Personas

Históricos 
 Hiro Hito (裕仁, Hirohito) (29 de abril de 1901 – 7 de enero de 1989), Emperador de Japón.
 Yasuhiro Wakabayashi, conocido como Hiro, fotógrafo japonés del siglo XX.
 Hiro Muramoto  (村本 博之, Muramoto Hiroyuki) (1966 - 2010), el camarógrafo japonés y periodista asesinado durante las protestas políticas de Tailandia 2010.

Artistas 
 Hiro (fotógrafo) (n. 1930), fotógrafo de moda estadounidense.
 Hiro Yamagata (artista) (山形 博導 Hiromichi Yamagata) (n. 1948), pintor japonés / artista.
 HIRO（ヒロ) (n. 1985), productor musical japonés (escritor de "Taboo" de Kumi Koda).
 Hiroko Shimabukuro (島袋 寛子, Shimabukuro Hiroko) (n. 1984), música japonesa con el nombre artístico de "Hiro".
 Hiro, exbajista del grupo japonés Mucc.

Actores 
 Hiroyuki Watanabe (渡辺 裕之, Watanabe Hiroyuki) (n. 1955), actor japonés.
 Hiro Mizushima (水嶋 ヒロ, Mizushima Hiro) (n. 1984), modelo y actor japonés.
 Hiro Shimono  (下野 紘, Shimono Hiro) (n. 1980), actor de voz japonés.

Mangakas 
 Hiro Mashima (真島ヒロ, Mashima Hiro) (n. 1977), artista de manga japonés y el creador de Rave Master y Fairy Tail, entre otros mangas.
 Hiro Fujiwara (藤原 ヒロ, Fujiwara Hiro) (n. 1981), artista de manga japonés, una vez activo bajo su seudónimo anterior, Izumi Hiro.

Personajes de ficción

Series de televisión 
 Hiro Nakamura (中村広, Nakamura Hiro), personaje de la serie de televisión Héroes.
 Hiro, personaje que es una máquina de vapor japonesa del especial Hiro en las vías del programa Thomas y sus amigos.
 Hiro Moroboshi (ヒロ・諸星, Hiro Moroboshi), personaje de la serie televisiva peruana Al fondo hay sitio, interpretado por Paolo Goya.

Animación 
 Heero Yuy (ヒロ・ユイ, Hiro Yui), piloto del traje Zero en Gundam Wing.
 Hiroshi Nohara (野原弘司, Nohara Hiroshi), un personaje de la serie Crayon Shin-Chan.
 Hiro Granger, nombre doblado al inglés de Kinomiya Hitoshi (木ノ宮仁), personaje de la serie Beyblade.
 "Hiro", apócope de Gamahiro (ガマヒロ), uno de los sapos gigantes de ninja del monte Myōboku del anime y manga, Naruto.
 Hiro Sōma (草摩 燈路),  personaje del manga y anime Fruits Basket.
 Hiro (ヒロ), un personaje canino de la serie "Ginga Densetsu Weed".
 Hiro Oozora ( (大空ヒロ, Oozora Hiro), un personaje de Danball Senki W, uno de los tres protagonistas.
 Hiro Hiyorimi (日和见日郎, Hiyorimi Hiro), un protagonista de la serie Princess Resurrection (怪物王女).
 Hiro (ヒロ), un personaje de "Hidamari Sketch".
 Hiro Hamada (ヒロ・ハマダ): Protagonista de la película de animación Big Hero 6.
 Hiro Sakurai, personaje principal del manga original en inglés "Miki Falls".
 Hiro/code:016, personaje principal del manga y anime "Darling in the Franxx".

Literatura 
 Hiro, personaje de la novela de ciencia ficción Snow Crash.
 Hiro Fuse, personaje del libro de Scott Westerfeld, "Extras", de la serie Uglies.

Videojuegos 
 Hiro (Hiro-kun), un personaje del juego "Bust a groove" (Bust A Move en Japón).
 Hiro, el personaje principal del videojuego "Lunar: Eternal Blue".
 Hiro el Mini Ninja, un personaje jugador del videojuego "Mini Ninjas".
 Shirasagi Hiro (白鷺 央), o "Shirou", jugador exclusivo del videojuego introducido en Inazuma Eleven GO.

Referencias